La Reina più riferirsi a diverse località dell'America latina:

La Reina (El Salvador)
La Reina (Cile)